Dehydratie (geneeskunde), uitdroging in medische context
 Desiccatie, uitdroging in scheikundige context